Lingdong bezeichnet:

 Lingdong (岭东区), Stadtbezirk der Stadt Shuangyashan in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Lingdong (Wanzai) (岭东乡), Gemeinde im Kreis Wanzai in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Lingdong (Gongzhuling) (岭东街道), Straßenviertel der Stadt Gongzhuling in der chinesischen Provinz Jilin
 Lingdong (Wafangdian) (岭东街道), Straßenviertel der Stadt Wafangdian in der chinesischen Provinz Liaoning
 Lingdong (Huanggu) (陵东街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Huanggu von Shenyang in der chinesischen Provinz Liaoning
 Lingdong (Yinzhou) (岭东街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Yinzhou von Tieling in der chinesischen Provinz Liaoning
 Lingdong (Sikkim), Dorf in Indien